Moritzhof ist der deutsche Name geographisches Objekte:
 Moritzhof, denkmalgeschützter Vierseitenhof im Stadtteil Neue Neustadt von Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Moritzhof (Erfurt), denkmalgeschützte Wohnanlage im Andreasviertel von Erfurt in Thüringen
 Moritzhof, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Marszewo (Kętrzyn) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Moritzhof, Ort im Kreis Ueckermünde, Pommern, seit 1945: Maszkowo (Nowe Warpno) im Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern, Polen